Знаменковский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Логойского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Знаменковский сельсовет включал 13 населённых пунктов:
 Августово — деревня.
 Гаище — деревня.
 Желудовщина — деревня.
 Загорье — деревня.
 Замосточье — деревня.
 Знаменка — деревня.
 Карцовщина — деревня.
 Косино — агрогородок.
 Мачужичи — деревня.
 Пархово — деревня.
 Свидно — деревня.
 Силичи — деревня.
 Черняховский — посёлок.

См. также 
 Логойский район

Примечания

Ссылки 
 Логойский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Логойского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании